Lougheed ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Lougheed (* 1968), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 James Alexander Lougheed (1854–1925), kanadischer Geschäftsmann und Politiker
 Lisa Lougheed (* 1968), kanadische Sängerin und Synchronsprecherin
 Peter Lougheed (1928–2012), kanadischer Politiker

Geographische Begriffe:
 Lougheed (Alberta), Ortschaft in der Provinz Alberta, Kanada
 Lougheed Island, Insel in Kanada

Siehe auch:
 Lougheed House, historisches Gebäude in Calgary, Kanada
 Lochead, Begriffsklärung
 Lochhead, Begriffsklärung